

Sigle 
 Inscriptiones Latinae Selectae – raccolta epigrafica curata da Hermann Dessau, abbreviata come ILS o come Dessau o D (es. ILS 123, o Dessau 123 o D. 123)
 Instrument Landing System – "Sistema di Atterraggio Strumentale" usato a bordo degli aeroplani
 Insurance-Linked Securities – titoli finanziari legati al verificarsi di sinistri, solitamente di natura catastrofale
 Integrated Library Systems – sistema integrato per la gestione della biblioteca
 Integrated Logistics Support – "Supporto Logistico Integrato" disciplina affine alla gestione del ciclo di vita dei prodotti e dei sistemi complessi
 International Latitude Observatory (Servizio internazionale delle latitudini) – rete di osservatori usata per misurare la variazione di latitudine risultante dall'oscillazione dell'asse di rotazione della Terra
 International Launch Services – servizio internazionale di lancio
 International Life Saving Federation – federazione internazionale per la sicurezza in acqua
 Internet Locator Service – usato per localizzare l'indirizzo IP di un utente nella tecnologia Voice over IP
 Italian Linux Society – associazione italiana per la diffusione del software libero

Codici 
 ILS – codice ISO 3166-2:PH di Ilocos Sur (Filippine)
 ILS – codice valutario ISO 4217 del nuovo siclo israeliano, valuta di Israele